Auer Bach ist der Name folgender Fließgewässer:

 Auer Bach oder Auerbach (Banfe), rechter Zufluss der Banfe in Banfe, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Auer Bach (Haselbach), rechter Oberlauf des Haselbachs (zum Zellwieser Mühlbach, zur Loisach) bis nahe Nantesbuch, Gemeinde Bad Heilbrunn, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Auer Bach (Schlierach), am Oberlauf auch Moosbach, linker Zufluss der Schlierach bei Haidmühl, Stadt Miesbach, Landkreis Miesbach, Bayern
 Auer Bach (Wupper), linker Zufluss der Wupper im Stadtbezirk Barmen, kreisfreies Wuppertal, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Auerbach
 Auener Bach